Eintagsfliege ist
 eine Ordnung der Insekten (Ephemeroptera), siehe Eintagsfliegen
 umgangssprachlich eine Angelegenheit von schnell vorübergehender Bedeutung, insbesondere für Musikinterpreten, Bands oder Orchester mit nur kurzfristigem Erfolg (im übertragenen Sinne verwendet auch für deren einziges erfolgreiches Musikstück)
 in der Musik und im Journalismus: Siehe Eintagsfliege
 besonders in der Rock- und Popmusik: Siehe One-Hit-Wonder
 eine Anthologie von Günter Grass, siehe Eintagsfliegen (Gedichtband)